Побе́дное (до 1945 года Тарханла́р; , ) — село в Джанкойском районе Республики Крым, центр Победненского сельского поселения (согласно административно-территориальному делению Украины — Победненского сельского совета Автономной Республики Крым).

Население 

Всеукраинская перепись 2001 года показала следующее распределение по носителям языка

Динамика численности 

 1805 год — 86 чел.
 1892 год — 95 чел.
 1900 год — 130 чел.
 1904 год — 152 чел.
 1911 год — 215 чел.

 1915 год — 128/68 чел.
 1926 год — 190 чел.
 1989 год — 3032 чел.
 2001 год — 3554 чел.
 2014 год — 3108 чел.

Современное состояние 
На 2017 год в Победном числится 35 улиц и 2 переулка; на 2009 год, по данным сельсовета, село занимало площадь 385,3 гектара на которой, в более чем 1,2 тысячи дворов, проживало более 4,4 тысячи человек. В селе действуют средняя общеобразовательная школа, детский сад «Искорка», детская школа искусств, дом культуры, библиотека, амбулатория общей практики семейной медицины, отделение Почты России, церковь Благовещения Пресвятой Богородицы, мечеть «Тарханлар джамиси».

География 
Победное — большое село в центральной части района, в степном Крыму, в нижнем течении реки Победная, примерно в 6 километрах (по шоссе) восточнее Джанкоя, там же ближайшая железнодорожная станция, высота центра села над уровнем моря — 7 м. Соседние сёла: Тарасовка — менее километра на юг и Болотное в 1,5 км на север. Транспортное сообщение осуществляется по региональной автодороге  граница с Украиной — Джанкой — Феодосия — Керчь (по украинской классификации — ).

История 
Первое документальное упоминание села встречается в Камеральном Описании Крыма… 1784 года, судя по которому, в последний период Крымского ханства Тарханлар входил в Орта Чонгарский кадылык Карасубазарского каймаканства. После присоединения Крыма к России (8) 19 апреля 1783 года, (8) 19 февраля 1784 года, именным указом Екатерины II сенату, на территории бывшего Крымского Ханства была образована Таврическая область и деревня была приписана к Перекопскому уезду. После Павловских реформ, с 1796 по 1802 год, входила в Перекопский уезд Новороссийской губернии. По новому административному делению, после создания 8 (20) октября 1802 года Таврической губернии, Тарханлар был включён в состав Кокчора-Киятской волости Перекопского уезда.

По Ведомости о всех селениях в Перекопском уезде состоящих с показанием в которой волости сколько числом дворов и душ… от 21 октября 1805 года в деревне Тарханлар числилось 10 дворов и 86 крымских татар. На военно-топографической карте генерал-майора Мухина 1817 года деревня Тарканлар обозначена уже с 13 дворами. После реформы волостного деления 1829 года деревня, согласно «Ведомости о казённых волостях Таврической губернии 1829 года», осталась в составе Кокчоракиятской волости. На карте 1836 года в деревне 14 дворов. На карте 1836 года в деревне 10 дворов. Затем, видимо, вследствие эмиграции крымских татар в Турцию, деревня заметно опустела и на карте 1842 года Тарханлар обозначен условным знаком «малая деревня», то есть, менее 5 дворов.

В «Списке населённых мест Таврической губернии по сведениям 1864 года» Тарханлар не значится, а, согласно «Памятной книжке Таврической губернии за 1867 год», деревня была покинута жителями в 1860—1864 годах, в результате эмиграции крымских татар, особенно массовой после Крымской войны 1853—1856 годов, в Турцию и оставалась в развалинах, при этом на трехверстовой карте 1865 года деревня ещё обозначена, а на карте, с корректурой 1876 года её уже нет.

Возрождено поселение было немцами евангелистами (немецкое название Гоффнунгсфельд), выходцами из бердянских колоний, на приобретённых в собственность 1654 десятинах земли, в 1884 году в Ак-Шеихской волости.
Согласно «…Памятной книжке Таврической губернии на 1892 год», в селе Тарханлар, входившем в Тарханларское сельское общество, было 95 жителей в 16 домохозяйствах. По «…Памятной книжке Таврической губернии на 1900 год» в Тарханларе числилось 130 жителей в 29 дворах, в 1904—152, в 1911—215. По Статистическому справочнику Таврической губернии. Ч.II-я. Статистический очерк, выпуск пятый Перекопский уезд, 1915 год, в селе Тарханлар Ак-Шеихской волости Перекопского уезда числилось 11 дворов с немецким населением в количестве 128 человек приписных жителей и 68 — «посторонних».

После установления в Крыму Советской власти, по постановлению Крымревкома от 8 января 1921 года № 206 «Об изменении административных границ» была упразднена волостная система и в составе Джанкойского уезда (преобразованного из Перекопского) был создан Джанкойский район. В 1922 году уезды преобразовали в округа. 11 октября 1923 года, согласно постановлению ВЦИК, в административное деление Крымской АССР были внесены изменения, в результате которых округа были ликвидированы, основной административной единицей стал Джанкойский район и село включили в его состав. Согласно Списку населённых пунктов Крымской АССР по Всесоюзной переписи 17 декабря 1926 года, в селе Тарханлар, Немецко-Джанкойского сельсовета Джанкойского района, числилось 40 дворов, из них 37 крестьянских, население составляло 190 человек, из них 167 немцев, 13 армян, 8 украинцев, 2 русских, действовала немецкая школа. К 1940 году Немецко-Джанкойский совет был упразднён, и, видимо, тогда же Тарханлар стал центром сельсовета, в селе действовал колхоз «Гофнунгофельд». Профессор Музафаров в книге «Крымскотатарская энциклопедия» приводит численность населения по всесоюзной переписи населения 1939 года в 631 человек, что плохо согласуется с другими статистическими данными.

Вскоре после начала Великой отечественной войны, 18 августа 1941 года крымские немцы были выселены, сначала в Ставропольский край, а затем в Сибирь и северный Казахстан. После освобождения Крыма от фашистов в апреле, 12 августа 1944 года было принято постановление № ГОКО-6372с «О переселении колхозников в районы Крыма» и в сентябре 1944 года в район приехали первые новоселы (27 семей) из Каменец-Подольской и Киевской областей, в начале 1950-х годов последовала вторая волна переселенцев из различных областей Украины. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 21 августа 1945 года Тарханлар был переименован в Победное и Тарханларский сельсовет — в Победненский, в том же году колхоз «Гофнунгофельд» переименован в колхоз «Победа» (вскоре переименованный в «Совхоз № 3»). С 25 июня 1946 года Победное в составе Крымской области РСФСР, а 26 апреля 1954 года Крымская область была передана из состава РСФСР в состав УССР. В 1954 году совет разукрупнили, выделив Дымовский, Васильевский и Чайкинский сельские советы. В период с 1954 по 1968 годы к Победному присоединили Дымовку. В 1957 году хозяйство переименовано в совхоз Джанкойский № 3. С 1959 года село в составе Заречненского сельсовета. В 1974 году сельсовет был создан вновь. В 1977 году совхоз получил название «имени 60-летия Великой Октябрьской революции», а в 1991 году, в связи с изменением формы собственности — в Коллективное агроторговое предприятие «Джанкой». По данным переписи 1989 года в селе проживало 3032 человека. С 12 февраля 1991 года село в восстановленной Крымской АССР, 26 февраля 1992 года переименованной в Автономную Республику Крым. С 21 марта 2014 года — в составе Республики Крым России.

Примечания

Литература

Ссылки

См. также 
 Дымовка

Населённые пункты Джанкойского района
Немецкие сёла Крыма